Гризель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Гризель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре